Црногорски фудбалски клубови у европским такмичењима учествују редовно од осамостаљења Црне Горе 2006. Највеће успјехе остварила је Зета, која је у сезони 2006/07. у квалификацијама за Лигу шампиона побиједила Каунас и дошла до другог кола, гдје је поражена од Ренџерса. Зета је у сезони 2011/12. дошла до плеј оф рунде Лиге Европе, гдје је убједљиво поражена од ПСВ-а.

Прво појављивање неког црногорског клуба у европским такмичењима било је 1981. године, када је Будућност учествовала у Интертото купу. У истом такмичењу, Будућност је 2005. остварила највећу побједу у европским такмичењима, побиједила је Депортиво 2:1 у Подгорици, али није успјела да прође у наредну рунду, због пораза у Шпанији 3:0.

Од 2011. године, првак Црне Горе прескаче прво коло квалификација за Лигу шампиона, у којем учествују прваци држава са најслабијим коефицијентом.

Резултати у склопу СФРЈ, СРЈ И СЦГ:

1981

Табела 

 Интертото куп 1981. није имао нокаут фазе, тако да је такмичење завршено након групне фазе.

1995

Табела

2003 

 Сутјеска у Интертото куп од првог кола као четвртопласирани тим у Првој лиги СР Југославије.

1 коло:

Први меч

Други меч

2 коло:

Први меч

Други меч

2005/06. 

 Зета у квалификацијама за Куп УЕФА од другог кола као трећепласирани тим у Првој лиги Србије и Црне Горе; 
 Будућност у Интертото куп од првог кола као шестопласирани тим у Првој лиги Србије и Црне Горе, након одустајања Смедерева.

Квалификације за Куп УЕФА

Први меч

Други меч

Интертото куп

1 коло:

Први меч

Други меч

2 коло:

Први меч

Други меч

2006/07. 

 Зета у Интертото куп од другог кола као петопласирани тим у Првој лиги Србије и Црне Горе.

Интертото куп - 2 коло

Први меч

Други меч 

Резултати у европским такмичењима од осамостаљења:

2007/08. 

 Зета у квалификацијама за Лигу шампиона од првог кола као првак Прве лиге Црне Горе;
 Будућност у квалификацијама за Куп УЕФА као вицепрвак Прве лиге Црне Горе;
 Рудар у квалификацијама за Куп УЕФА од првог кола као побједник Купа Црне Горе;
 Грбаљ у Интертото купу од првог кола као трећепласираани тим Прве лиге Црне Горе.

Квалификације за Лигу Шампиона

1 коло:

Први меч

Други меч

2 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Куп УЕФА

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви

Интертото куп

1 коло:

Први меч

Други меч

2008/09. 

 Будућност у квалификацијама за Лигу шампиона од првог кола као првак Прве лиге Црне Горе;
 Зета у квалификацијама за Куп УЕФА од првог кола као вицепрвак Прве лиге Црне Горе;
 Могрен у квалификацијама за Куп УЕФА од првог кола као побједник Купа Црне Горе;
 Грбаљ у Интертото купу од првог кола као четвртопласирани тим Прве лиге Црне Горе.

Квалификације за Лигу Шампиона

1 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Куп УЕФА

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви

Интертото куп

1 коло:

Први меч

Други меч

2 коло:

Први меч

Други меч

2009/10. 

 Могрен у квалификацијама за Лигу шампиона од првог кола као првак Прве лиге Црне Горе;
 Петровац у квалификацијама за Лигу Европе од другог кола као побједник Купа Црне Горе;
 Будућност у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола као вицепрвак Прве лиге Црне Горе;
 Сутјеска у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола као трећепласирани тим Прве лиге Црне Горе.

Квалификације за Лигу Шампиона

1 коло:

Први меч

Други меч

2 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Куп УЕФА

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви

2 коло:

Први меч

Други меч

3 коло:

Први меч

Други меч

2010/11. 

 Рудар у квалификацијама за Лигу шампиона од другог кола као првак Прве лиге Црне Горе;
 Будућност у квалификацијама за Лигу Европе од другог кола као побједник Купа Црне Горе;
 Могрен у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола као вицепрвак Прве лиге Црне Горе;
 Зета у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола као четвртопласирани тим Прве лиге Црне Горе.

Квалификације за Лигу Шампиона

1 коло:

Први меч

Други меч

2 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Лигу Европе

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви

2 коло:

Први мечеви

Други мечеви

3 коло:

Први меч

Други меч

2011/12. 

 Могрен у квалификацијама за Лигу шампиона од другог кола као првак Прве лиге Црне Горе;
 Рудар у квалификацијама за Лигу Европе од другог кола као побједник Купа Црне Горе;
 Будућност у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола као вицепрвак Прве лиге Црне Горе;
 Зета у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола као четвртопласирани тим Прве лиге Црне Горе.

Квалификације за Лигу Шампиона

2 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Лигу Европе

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви

2 коло:

Први меч

Други меч

2012/13. 

 Будућност у квалификацијама за Лигу шампиона од другог кола као првак Прве лиге Црне Горе;
 Челик у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола као побједник Купа Црне Горе;
 Рудар у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола као вицепрвак Прве лиге Црне Горе;
 Зета у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола као трећепласирани тим Прве лиге Црне Горе.

Квалификације за Лигу Шампиона

2 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Лигу Европе

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви

2 коло:

Први мечеви

Други мечеви

3 коло:

Први меч

Други меч

Плеј оф:

Први меч

Други меч

2013/14. 

 Сутјеска у квалификацијама за Лигу шампиона од другог кола као првак Прве лиге Црне Горе;
 Челик у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола као трећепласирани тим Прве лиге Црне Горе;
 Рудар у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола као петопласирани тим Прве лиге Црне Горе због суспензије Грбља;
 Младост у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола као шестопласирани тим Прве лиге Црне Горе због суспензије Будућности.

Квалификације за Лигу Шампиона

2 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Лигу Европе

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви

2 коло:

Први мечеви

Други мечеви

3 коло:

Први меч

Други меч

2014/15. 

 Сутјеска у квалификацијама за Лигу шампиона од другог кола као првак Прве лиге Црне Горе;
 Ловћен у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола као трећепласирани тим Прве лиге Црне Горе;
 Челик у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола као трећепласирани тим Прве лиге Црне Горе;
 Будућност у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола као четвртопласирани тим Прве лиге Црне Горе.

Квалификације за Лигу Шампиона

2 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Лигу Европе

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви

2 коло:

Први меч

Други меч

2015/16. 

 Рудар у квалификацијама за Лигу шампиона од другог кола, као првак Прве лиге Црне Горе; 
 Сутјеска у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола, као вицепрвак Прве лиге Црне Горе; 
 Будућност у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола, као трећепласирани у Првој лиги Црне Горе; 
 Младост у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола, као четвртопласирани у Првој лиги Црне Горе.

Квалификације за Лигу Шампиона

2 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Лигу Европе

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви

2 коло:

Први меч

Други меч

2016/17. 

 Младост у квалификацијама за Лигу шампиона од другог кола, као првак Прве лиге Црне Горе; 
 Будућност у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола, као вицепрвак Прве лиге Црне Горе; 
 Рудар у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола, као трећепласирани у Првој лиги Црне Горе; 
 Бокељ у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола, као четвртопласирани у Првој лиги Црне Горе.

Квалификације за Лигу Шампиона

2 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Лигу Европе

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви

2 коло:

Први меч

Други меч

2017/18. 

 Будућност у квалификацијама за Лигу шампиона од другог кола, као првак Прве лиге Црне Горе; 
 Зета у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола, као вицепрвак Прве лиге Црне Горе; 
 Младост у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола, као трећепласирани у Првој лиги Црне Горе; 
 Сутјеска у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола, као побједник у Купа Црне Горе.

Квалификације за Лигу Шампиона

2 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Лигу Европе

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви 

8

2 коло:

Први меч

Други меч

Напомене

Референце

Спољашње везе